Der Rajon Werchnjodniprowsk (ukrainisch ; russisch /) war eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Dnipropetrowsk im Zentrum der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 1286 km²
und eine Bevölkerung von etwa 53.800 Einwohnern (November 2013). Die Bevölkerungsdichte betrug 42 Einwohner pro km².

Der Verwaltungssitz und größte Ortschaft des Rajons war die Stadt Werchnjodniprowsk. Die Stadt liegt 33 km nordwestlich der Großstadt Kamjanske und 73 km nordwestlich der Oblasthauptstadt Dnipro.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Kamjanske.

Geographie 
Der Rajon lag im Westen der Oblast Dnipropetrowsk und grenzte im Norden an den zum Kamjansker Stausee angestauten Dnepr (und dem dahinter liegenden Rajon Kobeljaky in der Oblast Poltawa), im Nordwesten an die Oblast Kirowohrad (Rajon Onufrijiwka) im Westen an den Rajon Pjatychatky und im Süden und Osten an den Rajon Krynytschky. Weitere Flüsse im Rajon sind, neben dem Dnepr, die Saksahan, die unweit des Dorfes Malooleksandriwka im Rajon entspringt. Nebenflüsse des Dnepr sind der 42 km lange Samotkan und der Omelnyk ().

Administrative Gliederung 

Auf kommunaler Ebene war der Rajon in zwei Städte, zwei Siedlungsratsgemeinden sowie 11 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Städte
 2 Siedlungen städtischen Typs
 64 Dörfer
 1 Ansiedlung

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Zusammensetzung der administrativ-territorialen Einheit in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk
 Geschichte der Städte und Dörfer der Ukraine; Oblast Dnipropetrowsk/ Rajon Werchnjodniprowsk

Siehe auch

Einzelnachweise 

Werchnjodniprowsk
Rajon Kamjanske
Aufgelöst 2020